Canada
 Sturgis  – città del Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Sturgis  – capoluogo della Contea di Meade, Dakota del Sud
 Sturgis  – città della Contea di Union, Kentucky
 Sturgis  – città della Contea di St. Joseph, Michigan
 Sturgis  – township della Contea di St. Joseph, Michigan
 Sturgis  – città della Contea di Oktibbeha, Mississippi